
Ли́да — многозначное слово:

Имя 
 Лида (сокр. от Лидия) — личное женское имя греческого происхождения.
 Лида Баарова (1914—2000) — чешская киноактриса, любовница Йозефа Геббельса.
 «Лида, или Швейцарская молочница» — балет, впервые поставленный в Париже в 1815 году.

Топоним 
 Лида (, ) — город на западе Белоруссии, административный центр Лидского района.
 Лида — военный аэродом рядом с одноимённым городом.
 Лида — железнодорожная станция Барановичского отделения Белорусской железной дороги

В спорте 
 «Лида» — белорусский футбольный клуб из города Лида.
 «Лида» — белорусский хоккейный клуб из города Лида.

См. также 
 Лида-машина
 Лид (значения)
 Лидия (значения)
 ЛИДА
 LIDA
 Лидовка